El término Ríos o Riós puede hacer referencia  a:

Lingüística, idioma 
 Plural del término río.

Literatura, traducciones 
 Códice Ríos, traducción al italiano del códice azteca atribuido a Pedro de los Ríos.

Geografía (lugares, territorios, etc) 
 Coto Ríos, asentamiento en la orilla derecha del río Guadalquivir, en Andalucía, España.
 Provincia de Entre Ríos, provincia argentina.
 Región de Los Ríos, una de las quince regiones en las que se encuentra dividido Chile, en lo político-administrativo.
 Riós, municipio de la comarca de Verín, en la provincia de Orense, España.
 Riós, parroquia en el municipio de Riós, en la provincia de Orense, España.

Personas 
 Carlos Manini Ríos (1909-1990), político uruguayo.
 Fernando de los Ríos Urruti (1879-1949), político, dirigente e ideólogo socialista español.
 Lida Melba Benavídez Tabárez (Lágrima Ríos) (1924-2006), cantante afrodescendiente uruguaya.
 Marcelo Andrés Ríos Mayorga (1975-), tenista chileno.
 Miguel Ríos Campaña (1944-), cantante y compositor de rock español, uno de los pioneros de este género en su país.
 Osvaldo Ríos Alonso (1960-), actor, modelo, y cantante puertorriqueño.
 Pedro Alonso de los Ríos (1641-1702), escultor barroco español.
 Pedro Gutiérrez de los Ríos y Aguayo (ca.1496-1519), noble español.
 Pedro Manini Ríos (1879-1958), abogado, periodista y político uruguayo.
 Pedro Ríos (1798-1811), niño que participó como soldado en el ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
 Pedro Venegas de los Ríos (1524-?), tesorero español y gobernante colonial.
 Waldo de los Ríos (1934-1977), pianista, compositor, y director de orquesta argentino.

Deportes 
 Descenso de ríos, actividad deportiva y recreativa sobre algún tipo de embarcación o balsa.